Topònims:
 La Pola de Gordón, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 França:
 Districte de Gordon, districte del departament francès de l'Òlt
 Gordon (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt
 Cantó de Gordon, cantó francès del departament de l'Òlt a la regió de Migdia-Pirineus
 Estats Units:
 Gordon (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Gordon (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Gordon (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Gordon (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Gordon (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Gordon (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Gordon Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Personatges:
 Prenom:
 Gordon Allport (Montezuma, Indiana, 1897 - 1967), psicòleg estatunidenc
 Gordon Banks, porter de futbol anglès dels anys 1960
 Gordon Blakeway, pilot de motociclisme anglès dels anys 1960
 Gordon Brown (Glasgow, 1951), polític escocès, primer ministre del Regne Unit i dirigent del Partit Laborista
 Gordon Cooper (Shawnee, Oklahoma, 1927 - 2004)
 Gordon David Strachan, futbolista escocès dels anys 1980-90
 Gordon Farley (Pembury, Anglaterra, 1945), pilot de trial dels anys 1960-70
 Gordon Freeman, protagonista de la saga de jocs de trets en primera persona Half-Life
 Gordon Gollob (1912 – 1987), pilot de caça austríac i as de l'aviació de la Luftwaffe
 Gordon Jackson (1923 - 1990), actor escocès
 Gordon Jackson (motociclista), pilot de trial anglès
 Gordon Kong, militar i polític sudanès d'ètnia nuer
 Gordon Moore (San Francisco, 1929), químic estatunidenc cofundador d'Intel
 Gordon Regguinti (Minnesota, 1954), periodista estatunidenc d'ètnia chippewa
 Gordon Thomas (Shipley, Yorkshire, 1921), ciclista anglès
 David Gordon Green (Little Rock, Arkansas, 1975), escriptor i director de cinema estatunidenc
 Frank Gordon Dobson (Dunnington, York, 1940), polític del Partit Laborista del Regne Unit
 George Gordon Meade (1815 - 1872), oficial de carrera de l'exèrcit dels Estats Units
 Lord Byron o George Gordon Byron (Londres, 1788 – Missolonghi, Grècia, 1824), escriptor anglès
 Mark Gordon Henry (1971), lluitador professional estatunidenc
 Vere Gordon Childe (Sydney, 1892 – Mt. Victoria, Nova Gal·les del Sud, 1957), historiador australià
 Cognom:
 Ben Gordon (1983, Londres), jugador de bàsquet anglès
 Charles George Gordon conegut com a Gordon Paixà, governador del Sudan
 Dexter Gordon (1923 - 1990), saxofonista tenor de jazz dels Estats Units
 Jeff Gordon (1971), pilot estatunidenc d'automobilisme
 Joseph Gordon-Levitt(Los Angeles, 1981), actor estatunidenc
 Lucy Gordon (Oxford, 1980 - París, 2009), actriu britànica
 Noah Gordon (Worcester, Massachusetts, EUA, 1926), novel·lista estatunidenc
 Félix Gordón Ordás (Lleó, 1885 - Mèxic, 1973), veterinari i polític espanyol, President del Govern de la República Espanyola
 Guillermo del Riego Gordón (Benavides, 1958), piragüista espanyol
 Robby Gordon (1969, Bellflower, Califòrnia), pilot estatunidenc d'automobilisme
 Roxy Gordon (1945-2000), artista estatunidenc, barreja d'assiniboine i de choctaw
 Ruth Gordon (1896, Quincy, Massachusetts - 1985, Edgartown), actriu i guionista estatunidenca
 Miscel·lània:
 Les aventures d'Arthur Gordon Pym, novel·la d'Edgar Allan Poe
 Flash Gordon, còmic creat pel dibuixant Alex Raymond el 1934 per al King Features Syndicate
 Equació de Klein-Gordon, equació que descriu un camp escalar lliure en teoria quàntica de camps